Карел Воолайд (; род. 4 июля 1977, Коэру) — эстонский футболист, полузащитник, тренер. С 2019 года — главный тренер футбольного клуба «Пайде».

Биография 
Большую часть игровой карьеры провёл в клубах низших лиг Эстонии, в том числе много лет выступал за клуб из своего родного посёлка Коэру. Также играл за клубы «Флора» (Кехтна), «Атли II» (Рапла), «Академию Андреса Опера» (Таллин). В 2008 году присоединился к клубу первой лиги «Пайде», на следующий год вместе с командой провёл дебютный сезон в высшем дивизионе. Всего в высшей лиге Эстонии за три сезона (с перерывом) сыграл 58 матчей и забил 2 гола.

С 2002 года совмещал игровую карьеру с тренерской работой, причём зачастую играл и тренировал одновременно в различных клубах. Много лет работал со сборными Эстонии младших возрастов. На клубном уровне в 2004—2005 годах возглавлял клуб первой лиги «Тервис» (Пярну). В мае-августе 2010 года работал главным тренером клуба высшего дивизиона «Нымме Калью» и по итогам июня был признан лучшим тренером месяца в лиге. Имеет тренерскую лицензию «Pro» (2008).

3 июля 2019 года назначен главным тренером национальной сборной Эстонии, но в конце 2020 года закончился контракт и он не был продлен.

В декабре 2021 года возглавил эстонский футбольный клуб «Пайде»

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ЭФС 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Пайде»
Футбольные тренеры Эстонии
Тренеры ФК «Нымме Калью»
Тренеры сборной Эстонии по футболу